LJ peut faire référence à :
 Liquidation judiciaire
 Ǉ, un digramme de l'alphabet croate,
 Sierra National Airlines (Sierra Leone), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Slovénie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Jin Air, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes